Makumba ist der Familienname folgender Personen:

 Hellen Makumba (* 1996), sambische Sprinterin
 Maurice Muhatia Makumba (* 1968), kenianischer Geistlicher, Erzbischof von Kisumu